

Sigle 
 Demolitori ostacoli antisbarco – specialisti della Marina Militare che precedono la forza da sbarco principale nelle operazioni anfibie
 Defective on arrival – merce che un cliente riceve in cattivo stato
 Dead on arrival – paziente morto all'arrivo dei primi soccorritori
 Design Organization Approval – certificazione che deve essere ottenuta da determinate organizzazioni di progettazione aeronautica

Cinema 
 Due ore ancora (D.O.A.) – film del 1950
 D.O.A.: A Rite of Passage – documentario musicale del 1980
 DOA - Cadavere in arrivo (D.O.A.) – film del 1988
 DOA: Dead or Alive – film del 2006

Codici 
 DOA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Doany (Madagascar)

Musica 
 DOA – sigla di Dead or Alive, gruppo musicale britannico
 D.O.A. – gruppo musicale hardcore punk canadese
 Doa – gruppo musicale giapponese
 DOA – singolo dei Foo Fighters

Persone 
 DOA – scrittore francese

Altro 
 DOA – targa automobilistica del distretto di Oława (Polonia).
 Doha – capitale del Qatar.